Жорж Антуан (; ,  — , ) — бельгийский композитор.

Сын Эжена Антуана, хормейстера Льежского собора, ученика Этьенна Субра. Окончил Льежскую консерваторию как пианист (1912) и ансамблист (1913), учился также у Сильвена Дюпюи и Карла Смулдерса. Первое сочинение Антуана относится к 1910 году.

С началом Первой мировой войны вступил добровольцем в бельгийскую армию, участвовал в Битве на Изере, однако затем тяжело заболел и был отправлен во французский тыл в Сен-Мало, где занимался композицией и организацией благотворительных концертов. После того, как ход войны повернулся в пользу держав Антанты, вновь присоединился к бельгийской армии и в её составе вошёл в октябре 1918 года в освобождённый Брюгге, где вскоре умер в ходе эпидемии гриппа. Через несколько дней после его смерти, 20 ноября 1918 года, в амстердамском Городском музее Фанни Гельбарт, Фердинанд Хелман, Алекс Полак и Мари Лёвенсон исполнили премьеру фортепианного квартета Антуана.

Основные произведения Антуана, фортепианный квартет и скрипичная соната, следуют традиции Сезара Франка и создавались не без консультаций с его учеником Венсаном д’Энди, который высоко ценил молодого бельгийского композитора, отмечая в нём, прежде всего, эмоциональную одарённость.

Произведения 
 «Сирены» (), op. 1, для смешанного хора
 Две мелодии (), op. 2
 Соната для скрипки и фортепиано ля бемоль мажор, op. 3, посвящена Сильвену Дюпюи
 Песни в старинном стиле (), op. 4
 Фортепианный концерт, op. 5 (утрачен)
 Фортепианный квартет си минор, op. 6
 «Жатва 1914 года» () для сопрано и фортепиано на стихи Поля Фора, op. 8
 Поэма для оркестра «Перед боем» (), op. 9
 «Валлония» для голоса и фортепиано на стихи Марселя Пако, op. 10
 Песни на стихи Шарля Бодлера, Тристана Клингзора, Альбера Самена и Поля Верлена

Примечания 

Композиторы Бельгии
Академические музыканты Бельгии
Выпускники Льежской консерватории
Участники Первой мировой войны (Бельгия)
Умершие от испанского гриппа